Надежда Арсе́ньева: Арсеньева, Надежда Васильевна (урожд. Комынина; 1805—1855) — русская писательница, поэтесса и переводчица.
 Арсеньева, Надежда Павловна (1929—1989) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.